

Architettura 
 Páirc Uí Rinn – stadio situato a Cork (Irlanda)

Persone 
 Andrea Oxner da Rinn (1459-1462) – martire tedesco
 Hans Rinn (1953) – slittinista tedesco

Geografia

Austria 
 Rinn – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Pagine correlate 
 RIN
 Rinne (disambigua)